Владимир Васильевич Бу́нин (1908—1970) — советский композитор. Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
В. В. Бунин родился а в Скопине (ныне Рязанская область). В 1931 году окончил Омский музыкальный техникум по классу композиции М. И. Невитова, в 1938 году — МГК имени П. И. Чайковского по классу композиции и в 1939 году аспирантуру у А. Н. Александрова, в 1939—1941 годах — ассистент кафедры инструментовки (руководитель А. М. Веприк). В 1943—1944 годах инспектор Главного управления музыкальных учреждений СССР, в 1949—1952 годах редактор Музгиза, в 1949—1952 годах художественный руководитель МГОФ.

В. В. Бунин умер 23 марта 1970 года в Москве.

Творчество 
 симфонии (1943, 1948)
 симфонические поэмы
 «На полях моей Родины» (1965)
 «Россия» (1968)
 «Поэма о Ленине» (1969)
 рапсодия «Румынские напевы» (1964)
 марш (1949)
 песни
 концерты
 для скрипки (1952)
 для фортепиано (1965)

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за симфонию № 2

Ссылки 
 Бунин В.В. - Музыкальный словарь 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории